Emil Kreller ist der Name folgender Personen:

* Emil Kreller (Politiker) (1811–1882), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdL (Königreich Sachsen)
 Emil Kreller (Industrieller) (1844–1915), deutscher Ingenieur und Textilindustrieller